BX, Bx eller bx kan avse:

 BX – nuvarande IATA:s kod för Air Busan (2007)
 BX – tidigare IATA:s kod för Coast Air 1998–2008
 BX – en typ av snowboardtävling, se Snowboardcross
 °Bx– skala som anger innehållet av socker i en vattenlösning, se Brix-skalan
 Citroën BX – personbil från Citroën som tillverkades mellan 1982 och 1994